Assedio d'amore (Mr. Music) – film del 1950 diretto da Richard Haydn
 Mr. Music – film del 1998 diretto da Fred Gerber